Der Federation Cup 1969 (ab 1995 Fed Cup) war die 7. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 19. bis 25. Mai im Athen Tennis Cub in Athen, Griechenland. Im Finale standen sich die Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und Australien gegenüber, das die Vereinigten Staaten mit 2:1 gewann.

Weltgruppe

Finale

Vereinigte Staaten – Australien

Trostrunde 
Datum: 23. bis 25. Mai 1969
Austragungsort: Athen Tennis Club, Athen, Griechenland
Spieloberfläche: Sand

Weblinks 
 Fed Cup 1969

1969
Tennisturnier 1969
Tennisturnier in Athen